Muziek
 Sink or Swim (The Gaslight Anthem), een album van de Amerikaanse rockband The Gaslight Anthem
 Sink or Swim (Over My Dead Body), een album van de Amerikaanse hardcorepunkband Over My Dead Body
 Sink or Swim (The Waifs), een album van de Australische folkband The Waifs
 "Sink or Swim", een nummer van de Engelse rockband Bad Lieutenant
 "Sink or Swim", een nummer van de Filipijnse rockband Chicosci
 "Sink or Swim", een nummer van het album The Drug in Me Is You van de Amerikaanse rockband Falling in Reverse

Televisie en film
 Sink or Swim (1980), een Britse sitcom
 "Sink or Swim", een aflevering van CSI: Miami
 "Sink or Swim", een aflevering van The Suite Life of Zack & Cody
 "Sink or Swim", een aflevering van Kim Possible
 "Sink or Swim", een aflevering van Odd Man Out
 Sink or Swim (1920), een Amerikaanse film uit 1920
 Sink or Swim (1963), een Japanse film uit 1963
 Sink or Swim (1990), een Amerikaanse film uit 1990
 Le Grand Bain (Engels: Sink or Swim), een Franse film uit 2018

Anders
 Sink or Swim (computerspel), een Brits computerspel uit 1993
 Sink or Swim; or, Harry Raymond's Resolve, een boek van de Amerikaanse schrijver Horatio Alger